Tiefststand bzw. Tiefstand steht für:

 ein minimaler Messwert, siehe Extremwert
 ein extrem tiefer Wasserspiegel, siehe Pegel (Wasserstandsmessung)
 die minimale astronomische Höhe eines Objekts, siehe Kulmination (Astronomie)

Siehe auch:
 Höchststand
 Minimum
 Tiefpunkt